Старк () може означати:

Персоналії 
 Арчі Старк (; 1897—1985) — американський футболіст, нападник.
 Гарольд Рейнсфорд Старк (; 1880—1972) — американський воєначальник, адмірал ВМС США.
 Джонатан Старк (;  1971) — колишній американський професійний тенісист.
 Ієн Старк (;  1954) — британський вершник, олімпійський медаліст (1984, 1988, 2000).
 Старк Леонід Миколайович (1889—1937) — радянський дипломат.
 Полін Старк (; 1901—1977) — американська актриса німого кіно.
 Роберт Старк (;  1977) — австралійський хокеїст, захисник.
 Ульф Старк (;  1944) — шведський письменник і сценарист.
 Родні Старк (,  1934) — американський соціолог релігії.

Вигадані персонажі 
Персонажі серії фентезі-романів «Пісня льоду й полум'я» американського письменника Джорджа Мартіна:
 Арія Старк ()
 Бран Старк ()  
 Еддард Старк ()
 Кейтелін Старк (, уроджена Кейтелін Таллі)
 Робб Старк ()
 Санса Старк ()

Топонім

Округи США 
 Старк (округ, Індіана)
 Старк (округ, Іллінойс)
 Старк (округ, Огайо)
 Старк (округ, Північна Дакота)

Населені пункти США
 Старк — місто, штат Канзас
 Старк — місто, штат Нью-Гемпшир
 Старк — місто, штат Нью-Йорк
 Старк — місто, штат Вісконсин

Інше 
 31442 Старк (31442 Stark) — астероїд головного поясу, відкритий 7 лютого 1999 року.

Див. також 
 Штарк